Кріпосна́ — кріпацька, належна кріпосникові, кріпачка.
 «Кріпосна» — український російськомовний телесеріал 2019—2022 рр.
 Кріпосна — станиця в Сєверському районі Краснодарського краю Росії.

Див. також 
 Кріпосна акторка
 Кріпосний

Примітки